Estádio Municipal de Aveiro je nogometni stadion u Aveiru u Portugalu.  

Izgrađen je za Nogometno EP 2004., a nacrte je izradio arhitekt Tomás Taveira.  Vrlo je šarolik .

Može primiti 30.000 posjetitelja. 

Na njemu svoje utakmice igra nogometni klub SC Beira-Mar.

Vanjske poveznice 
Dizajn stadiona Aveiro Municipal Stadium na WorldStadiums.com (sa slikama)

Municipal de Aveiro